Cesare Cassanelli – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Cristina Cassanelli – calciatrice italiana
 Fabio Cassanelli – giocatore di calcio balilla italiano